Агосто има више значења:
  Агосто
 Агосто (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агосто (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику